Velika nagrada Avstrije 1970 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 16. avgusta 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 60
| 1:42:17,3
| 3
| 9
|-
! 2
| 27
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 60
| + 0,61 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 11
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 60
| + 1:27,88
| 17
| 4
|-
! 4
| 17
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 59
| +1 krog
| 22
| 3
|-
! 5
| 16
|  Jackie Oliver
| BRM
| 59
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 19
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 59
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 14
|  Ignazio Giunti
| Ferrari
| 59
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 8
| 4
|  Chris Amon
| March-Ford
| 59
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 9
| 3
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 59
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 16
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 59
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 18
|  George Eaton
| BRM
| 58
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 12
| 22
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
| 57
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 13
| 10
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 56
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 14
| 20
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 56
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 15
| 8
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 55
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 30
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 27
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Tim Schenken
| De Tomaso-Ford
| 25
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 21
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| March-Ford
| 13
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
| 13
| Hladilnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 7
| Črpalka za gorivo
| 4
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 4
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| March-Ford
| 0
| Motor
| 9
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx - 1:40.4

Formula 1 sezona 1970
1970